

Geografia
 Bogue – comune della Carolina del Nord
 Bogue – comune del Kansas

Persone
 Rob Bogue – attore e doppiatore statunitense

Altro
 Classe Bogue – classe di navi statunitensi
Francesizzazione di bug